Szentgyörgyi György pilóta
 Szentgyörgyi György erdélyi román református püspök